Julie Mimran (née en 1979) est une artiste peintre française.

Biographie 

Julie Mimran naît en 1979 à Paris. Elle commence à peindre dès son plus jeune âge et achève sa première toile à l'âge de . Après un baccalauréat économique et social, elle étudie à Créapole. Elle découvre ensuite de nouveaux matériaux (matières plastiques, perles, pierres, résines et bois notamment) ainsi que des nouvelles techniques (principalement le collage et l'infographie), qu'elle utilise à présent dans ses œuvres.

Grâce au bouche-à-oreille, elle connaît rapidement un succès international et réalise depuis plusieurs années les portraits de nombreuses célébrités : la princesse Charlotte de Monaco, les grands couturiers Coco Chanel et Karl Lagerfeld, les chanteurs Amy Winehouse, Barbara, Bono, Brigitte Bardot, Madonna, Marilyn Monroe, Pharrell Williams, Rihanna, mais aussi l'homme politique Alain Juppé et les sportifs Tony Parker et Cristiano Ronaldo par exemple. Ses peintures sont exposées dans des collections privées en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

En 2015, elle est choisie par l'agence  pour réaliser le portrait d'Andrea Bocelli dans le cadre du  de la ville de Miami Beach (Floride).

Julie Mimran vit actuellement à Miami (Floride).

Notes et références 

Peintre français du XXIe siècle
Peintre portraitiste français
Naissance en 1979
Naissance à Paris